Kappa Island ist der Name mehrerer Inseln:

 Kappa Island (Bermuda), Insel von Bermuda, Warwick Parish

 englischer name der Kappainsel in der Gruppe der Melchior-Inseln, Palmer-Archipel, Antarktika